Перамола ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Уржель. Занимает площадь 56,2 км². Население — 387 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Datos generales
 Datos estadísticos 

Муниципалитеты Льейды